

Biologie 
 Requin, poisson cartilagineux.

Patronyme 

 Édouard-Jean Réquin (1879-1953), général d'armée français ;
 Pierre Requin (1757-1817), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Steve Requin (1968-), bédéiste québécois.

Cinéma 
 Requins, film d'André Hugon sorti en 1917 ;
 Le Requin, film d'Henri Chomette réalisé en 1929 ;
 Les requins volent bas, film britannique sorti en 1968 ;
 Requin, personnage des films de James Bond.

Maritime 
 Requin, un voilier de sport à quille gréé en sloop.
 classe Requin, classe de sous-marins français.
 , plusieurs navires ou sous-marins ayant servi dans la marine nationale française.

Voir aussi 
 Requin de studio, surnom du « musicien de studio ».

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre